Takei ist der Familienname folgender Personen:

 George Takei (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler
 Hiroyuki Takei (* 1972), japanischer Manga-Zeichner
 Sankichi Takei (1896–1982), japanischer Chemiker
 Seigo Takei (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Takuya Takei (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yasuo Takei (1930–2006), japanischer Kreditunternehmer

Takei bezeichnet außerdem:
 (7307) Takei, einen nach George Takei benannten Asteroiden